Le Canet est un nom porté en France par de nombreux lieux dont :

 Le Canet, un quartier de Marseille,
 Le Canet, une ancienne commune du département de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à la commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Voir aussi